Първа македонска футболна лига 2013/14 е двадесет и втори шампионат по футбол на Република Македония. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Работнички.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони